Franc Puncer je lahko:

 Franc Puncer (1916—2008), slovenski duhovnik in teolog, dekan, monsinjor
 Franc Puncer - Aci (1934—1994), slovenski biolog, antropolog, pisatelj znanstvene fantastike in dramatik